Чепуріна — слов'янське прізвище, жіноча форма прізвища Чепурін.

 Відомі носії 
 Чепуріна Римма Миколаївна (1931—2002) — радянська чиновнця та громадська діячка, заступник голови Кримського облвиконкому (1974—1986), член Кримського обкому Комуністичної партії України.
 Чепуріна Світлана Миколаївна (. 1984) — українська дзюдоїстка (у ваговій категорії до 63 кг). Майстер спорту України міжнародного класу.
жіночі форми прізвищ